Blauwe graanaardvlo
 Gestreepte graanaardvlo